Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 15 и 17 февраля. Местом проведения соревнований стал Столичный дворец спорта, расположенный в Пекине. В турнире приняло участие 30 спортсменок представляющие 23 страны, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал прошли 25 сильнейших фигуристок.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась российская фигуристка Алина Загитова, которая не выступала на Играх 2022 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировые рекорды в женском одиночном катании были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание в сезоне 2021/2022